Санта Олаја има више значења:

 Санта Олаја (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Олаја (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику